Bell Telephone Building steht für folgende im National Register of Historic Places gelisteten Objekte:

 Bell Telephone Building (Missouri), in Missouri 
 Old Bell Telephone Building, in Arkansas 
 Southwestern Bell Telephone Building, in Oklahoma